Schrader är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eberhard Schrader
 Franz Schrader
 Gerhard Schrader
 Heinrich Adolf Schrader
 Hilde Schrader
 Julius Schrader
 Kurt Schrader
 Maria Schrader
 Otto Schrader
 Paul Schrader

Tyska efternamn